Rusinek ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd-A. Rusinek (* 1954), deutscher Historiker und Leiter des Archivs am Forschungszentrum Jülich
 Hans Rusinek (* 1989), deutscher Publizist, Berater und Wissenschaftler
 Jan Rusinek (* 1950), polnischer Schachstudienkomponist und Mathematiker
 Kazimierz Rusinek (1905–1984), polnischer Politiker
 Ulrike Hein-Rusinek (* 1959), deutsche Ärztin, Gesundheitsmanagerin und Publizistin